Атрофи́ческий гастри́т () — хронический гастрит с истончением слизистой оболочки, уменьшением количества желез и секреторной недостаточностью желудка.

Клетки эпителия сохранившихся желез желудка подвергаются дисрегенераторным изменениям: снижается количество главных и париетальных клеток, происходит мукоидизация главных клеток, появляются клетки-гибриды, сочетающие признаки разных клеток. В 50 % случаев атрофический гастрит сочетается с элементами структурной перестройки слизистой оболочки (кишечная метаплазия, пилорическая метаплазия фундальных желез, ворсинчатая метаплазия, панкреатическая метаплазия, дисплазия или неоплазия эпителия).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Стандарт медицинской помощи больным хроническим гастритом, дуоденитом, диспепсией. Утвержден Приказом Минздравсоцразвития от 22.11.2004 N 248

Заболевания желудка